Saint-Malo kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Malo, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Malo-de-Beignon, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Malo-de-Guersac, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Malo-de-la-Lande, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Malo-de-Phily, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Malo-en-Donziois, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kanada 

 Saint-Malo (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar